Houston hace referencia a varios artículos:

Lugares en Estados Unidos
 Lago Houston, al oeste del río San Jacinto, Texas.
 Calle Houston (Manhattan), en Nueva York.

Localidades
 Houston, ciudad del estado de Texas
 Houston (Alaska)
 Houston (Arkansas)
 Houston (Delaware)
 Houston (Minnesota)
 Houston (Misisipi)
 Houston (Misuri)
 Houston (Pensilvania)
Lugares en Reino Unido
 Houston (Renfrewshire), localidad en el concejo de Renfrewshire, Escocia.
Personas
 Samuel Houston, político y militar estadounidense.
 Whitney Houston, fallecida cantante y actriz estadounidense.
 Houston (actriz porno), estadounidense
 Houston (rapero), estadounidense.
Además
 Houston Rockets, equipo de baloncesto.
 "Houston'", canción del grupo R.E.M., de su álbum Accelerate''.